Kupferrauch steht für:

 Grünspan, siehe Kupfer(II)-acetat
 Weißer Kupferrauch, siehe Zinksulfat
 alter Name für Kupfersulfat (Kupfervitriol)